Калачеевский — посёлок в Калачеевском районе Воронежской области России.

Административный центр Калачеевского сельского поселения.

География

Улицы

История 
В 2015 году состоялось официальное переименование посёлка Центрального отделения совхоза «Калачеевский» в посёлок Калачеевский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калачеевского района